Just Jim – film del 1915 diretto da O.A.C. Lund
Just Jim – film del 2015 diretto da Craig Roberts